Giovine Italia (en français Jeune Italie) peut désigner :

 Giovine Italia fut un mouvement patriotique italien créé en 1831 à Marseille par Giuseppe Mazzini,
 Giovine Italia  fut une revue fondée en 1832 et dirigée par Giuseppe Mazzini,
 Giovane Italia, association estudiantine de droite créée en 1954 et proche des positions du Mouvement social italien,
 Giovane Italia, association politique d’inspiration social-démocrate fondée par Stefania Craxi en 2004,
 Giovane Italia, mouvement de jeunesse du Popolo della Libertà, né de l'union d'Azione Giovani et Forza Italia Giovani.